France Zupan je osebno ime več znanih Slovencev:

 France Zupan (1887 - 1975), slikar
 France Zupan (1907 - 1958), učitelj geografije in prevajalec
 France Zupan (1929 - 2019), umetnostni zgodovinar, sociolog kulture, publicist; alpinist, gorski reševalec